Freising ist

 der Name einer Großen Kreisstadt in Bayern, siehe Freising
 der Name eines Ortsteils der Gemeinde Arnstorf in Bayern, siehe Freising (Arnstorf)

Freising ist der Familienname folgender Personen:
 Amint Freising (1826–1905), deutscher Tänzer und Tanzlehrer
 Arbeo von Freising († 784), Bischof von Freising
 Otto von Freising († 1158), seit 1138 Bischof von Freising, Geschichtsschreiber des Mittelalters

Siehe auch:
 Landkreis Freising
 Klinikum Freising
 Erzbistum München und Freising
 Hochstift Freising
 Freisinger Bischofskonferenz
 Freisinger Dom
 Franziskanerkloster Freising
 Freisinger Denkmäler (slowenisch Brižinski spomeniki, lat. Monumenta Frisingensia), Reihe von insgesamt drei Texten in slowenischer Sprache